Lisandra  – forma femminile del nome proprio di persona italiano Lisandro
Lisandra  – regina macedone, figlia di Tolomeo I
Lysandra  – genere di farfalle della famiglia dei Licenidi
 Lissandra  – campione giocabile nel videogioco League of Legends

Pagine correlate
Lisandro (disambigua)